Турнір з боксу в першій напівсередній вазі на літніх Олімпійських іграх 2000 пройшов з 20 вересня по 1 жовтня і в ньому взяли участь 28 боксерів. Вагові норми становили до 63,5 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі взяли 28 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 1999 та 2000 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=330
|RD1-team09= |RD1-score09=
|RD1-team10={{СпортсменОІ прапор 2|Рікардо Вільямс|USA|2000|літніх}} |RD1-score10=RSC
|RD1-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Аджосе Олусегун|NGR|2000|літніх}} |RD1-score11=WO
|RD1-team12= |RD1-score12=
|RD1-team13= |RD1-score13=4
|RD1-team14={{СпортсменОІ прапор 2|Хван Сон Бом|KOR|2000|літніх}} |RD1-score14=14
|RD1-team15= |RD1-score15=9
|RD1-team16={{СпортсменОІ прапор 2|Олександр Леонов|RUS|2000|літніх}} |RD1-score16=14
|RD1-team17= |RD1-score17=3
|RD1-team18={{СпортсменОІ прапор 2|Кай Густе|GER|2000|літніх}} |RD1-score18=5
|RD1-team19= |RD1-score19=3
|RD1-team20={{СпортсменОІ прапор 2|Свен Періс|ITA|2000|літніх}} |RD1-score20=14
|RD1-team21={{СпортсменОІ прапор 2|Мухаммед Аллалу|ALG|2000|літніх}} |RD1-score21=17
|RD1-team22= |RD1-score22=9
|RD1-team23={{СпортсменОІ прапор 2|Бен Ніквей|GHA|2000|літніх}} |RD1-score23=14
|RD1-team24= |RD1-score24=2
|RD1-team25= |RD1-score25=5
|RD1-team26={{СпортсменОІ прапор 2|Сергій Биковський|BLR|2000|літніх}} |RD1-score26=8
|RD1-team27= |RD1-score27=3
|RD1-team28={{СпортсменОІ прапор 2|Нурхан Сулейман-огли|TUR|2000|літніх}} |RD1-score28=9
|RD1-team29= |RD1-score29=
|RD1-team30={{СпортсменОІ прапор 2|Келсон Сантос|BRA|2000|літніх}} |RD1-score30=RSC
|RD1-team31= |RD1-score31=7
|RD1-team32={{СпортсменОІ прапор 2|Мухаммадкадир Абдуллаєв|UZB|2000|літніх}} |RD1-score32=17
|RD2-team01= |RD2-score01=14
|RD2-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Діогенес Луна|CUB|2000|літніх}} |RD2-score02=25
|RD2-team03= |RD2-score03=16
|RD2-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Салех Абделбарі Максод|EGY|2000|літніх}} |RD2-score04=19
|RD2-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Рікардо Вільямс|USA|2000|літніх}} |RD2-score05=RSC
|RD2-team06= |RD2-score06=
|RD2-team07= |RD2-score07=10
|RD2-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Олександр Леонов|RUS|2000|літніх}} |RD2-score08=14
|RD2-team09= |RD2-score09=11
|RD2-team10={{СпортсменОІ прапор 2|Свен Періс|ITA|2000|літніх}} |RD2-score10=17
|RD2-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Мухаммед Аллалу|ALG|2000|літніх}} |RD2-score11=15
|RD2-team12= |RD2-score12=6
|RD2-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Сергій Биковський|BLR|2000|літніх}} |RD2-score13=8(+)
|RD2-team14= |RD2-score14=8
|RD2-team15= |RD2-score15=
|RD2-team16={{СпортсменОІ прапор 2|Мухаммадкадир Абдуллаєв|UZB|2000|літніх}} |RD2-score16=RSC
|RD3-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Діогенес Луна|CUB|2000|літніх}} |RD3-score01=RSC
|RD3-team02= |RD3-score02=
|RD3-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Рікардо Вільямс|USA|2000|літніх}} |RD3-score03=17
|RD3-team04= |RD3-score04=12
|RD3-team05= |RD3-score05=8
|RD3-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Мухаммед Аллалу|ALG|2000|літніх}} |RD3-score06=22
|RD3-team07= |RD3-score07=6
|RD3-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Мухаммадкадир Абдуллаєв|UZB|2000|літніх}} |RD3-score08=9
|RD4-team01= |RD4-score01=41
|RD4-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Рікардо Вільямс|USA|2000|літніх}} |RD4-score02=42
|RD4-team03= |RD4-score03=
|RD4-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Мухаммадкадир Абдуллаєв|UZB|2000|літніх}} |RD4-score04=RSC
|RD5-team01= |RD5-score01=20
|RD5-team02=

Посилання 
 Офіційні результати 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2000